A3 може значити:

 A3 — формат паперу, визначений стандартом ISO 216, розміром — 297 × 420 мм (11,7 × 16,5 дюймів); становить половину від аркуша формату A2.
 Audi A3 — автомобіль гольф-класу, що випускається з 1996 року.
 Chery A3 — автомобіль гольф-класу, що випускається з 2008 року.
 A3 — спектральний клас зорі.
 A-3 Імєлін — станція Варшавського метрополітену.
 А3 — автомагістраль у Хорватії